Појам Белаја може да се односи на:
 Белаја (притока Анадира), река у Русији, притока Анадира
 Белаја (притока Имандре), река у Русији, притока Имандре
 Белаја (притока Каме)
 Белаја (притока Кубања)
 Белаја (притока Мсте)